Le Dinamo Makhatchkala (en ) était un club de football russe basé à Makhatchkala.

Historique 
1927 : fondation du club sous le nom de Dinamo Makhatchkala
1958 : le club est renommé Temp Makhatchkala
1961 : le club est renommé Dinamo Makhatchkala
2007 : le club perd sa licence professionnelle et disparaît après un an dans les divisions amateurs
2021 : le club est relancé sur la base du FK Makhatchkala en troisième division avec comme président l'ancien entraîneur Gadji Gadjiev
 2022 : le club sort vainqueur du groupe 1 de la troisième division et fait son retour au deuxième échelon pour la première fois depuis 2003.

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat d'URSS de D3 (2)
 Vainqueur de groupe : 1967, 1975

 Championnat de Russie de D3 (2)
 Vainqueur de groupe : 2003, 2022

Classements en championnat 
La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat dans le championnat soviétique.

La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat dans le championnat russe.

Bilan par saison 
Légende

Historique du logo

Notes et références

Liens externes 
 

Dinamo Makhatchkala
Club de football fondé en 1927
Makhatchkala